Села:
 Борівка — Вінницька область, Чернівецький район
 Борівка — Київська область, Макарівський район